Софоново — название нескольких населённых пунктов:
 Софоново — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Софоново — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.